Sudéta je keltské označení pro území Krušných hor. Pojmenování Sudéta pochází z jednoho z keltských jazyků a znamená Les kanců. Poprvé je Sudéta zmíněná na mapách střední Evropy Klaudia Ptolemaia, kde takto označil zalesněné hory severně od Gabrety. Sudéta je dnes krušnohorská oblast.

Další význam 
Označení Sudety se poprvé objevilo v podobě Sudeti montes v díle Geography Klaudia Ptolemaia. Dnes má v Česku označení Sudety i další významy: 
 Původním významem slova Sudety (neboli Krkonošsko-jesenická subprovincie, polsky Sudety, německy Sudeten) je horské pásmo od Drážďanské kotliny po Moravskou bránu.
 Další význam slova Sudety, je část pohraničí Česka, kde od středověku až do let 1945-1946 žili sudetští Němci. V tomto významu je pojem Sudety (německy Sudetenland, polsky Kraj Sudetów) spojován s obsazením německými vojsky, vyhnáním Čechů v roce 1938 a následným vysídlením německého obyvatelstva po konci druhé světové války.
 Sudéta je píseň Petra Linharta z jeho stejnojmenného alba.

Reference 

Pravěk a starověk na území Česka
Pravěk a starověk na území Německa
Krušné hory
Sudety